Škocjan je pogosto krajevno ime.

Slovenija 
 Škocjan, Divača
 Škocjan, Domžale
 Škocjan, Grosuplje
 Škocjan, Koper
 Škocjan, Škocjan v istoimenski občini 
 Občina Škocjan

Avstrija 
 Škocjan v Podjuni, nem. Sankt Kanzian am Klopeiner See, občina Škocjan v Podjuni

Italija
 Škocjan ob Soči (it. San Canzian d'Isonzo)

Drugo
 Župnija Škocjan pri Novem mestu
 Župnija Škocjan pri Turjaku

Glej tudi 
 Rakov Škocjan (razločitev)

Naselja v Sloveniji